Carl Friedrich Gauß, un matemàtic i científic alemany.
 Gauss (unitat), la unitat de mesura del sistema CGS d'un camp magnètic.